Султанбаев — фамилия. Известные носители:

 Султанбаев, Кудайберген Тауекелович (1947—2010) — казахский государственный и общественный деятель. Актёр кино и театра, театральный педагог. Народный артист Республики Казахстан
 Султанбаев, Темирболат Жумасилович (1941—2020) — советский и казахстанский учёный в области медицины.